Worlds Collide — шестой студийный альбом финской метал-группы Apocalyptica, выпущенный 14 сентября 2007 года. Включает в себя композиции совместные с вокалистами Тиллем Линдеманном, Кори Тейлором, Адамом Гонтьером и Кристиной Скаббия.

Список композиций 
Все песни написаны Эйкка Топпиненом, за исключением отдельных композиций.

Специальное издание

Бонус-трек 
<li>«Ural» — 5:41
<li>«Lies» (Пертту Кивилааксо) — 3:43 [только японский релиз]
<li>«Dreamer» (Пааво Лётьёнен) — 3:36

ITunes бонус-трек 
<li>«I’m Not Jesus» (Pain Remix) (iTunes Exclusive) — 3:44
<li>«I’m Not Jesus» (Albert Vorne Mix) (iTunes Exclusive) — 8:05

DVD 
 «I’m Not Jesus» (Видео)
 «I’m Not Jesus» (Как снимали)
 Интервью
 Интервью в Японии [только японский релиз]
 «Master of Puppets» (live) [только японский релиз]
 «Betrayal» (live) [только японский релиз]
 Фотогалерея

История релиза

Чарты

Участники записи 
 Пертту Кивилааксо — виолончель
 Пааво Лётьёнен — виолончель
 Микко Сирен — ударные
 Эйкка Топпинен — виолончель
 Яков Хелльнер — продюсер
 Говард Бенсон — производитель, клавиатура и программирование в «I Don’t Care»
 Стефан Глэумэн — DJ-микшер
 Рич Кости — DJ-микшер «I Don’t Care» и «I’m Not Jesus»
 Фил X — гитара в «I Don’t Care»
 Пол Бушенель — бас в «I Don’t Care»
 Матс Левен (бывш. Therion, Krux) — дополнительный бэк-вокал на «SOS (Anything But Love)»
 Рихард Круспе (Rammstein) — гитары на «Helden»

Приглашённые музыканты 
 Адам Гонтьер (Three Days Grace) — вокал в «I Don’t Care»
 Кори Тейлор (Slipknot и Stone Sour) — вокал в «I’m Not Jesus»
 Кристина Скаббия (Lacuna Coil) — вокал на «SOS (Anything But Love)»
 Дэйв Ломбардо (Slayer) — ударные в «Last Hope»
 Тилль Линдеманн (Rammstein) — вокал в «Helden»
 Томоясу Хотэй — гитара в «Grace»

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте Apocalyptica
 Тексты песен
 

Альбомы Apocalyptica